Tibert Pont, né le  à Genève, est un ancien footballeur suisse.

Il est le fils de Michel Pont, entraîneur adjoint de l'équipe nationale suisse de 2001 à 2014.

Carrière 

Tibert Pont fait ses débuts en première équipe du Servette FC au cours de la saison 2003-2004. Il connaît la faillite du club en 2005 et participe à la remontée jusqu’en première division, qui intervient au terme de la saison 2010-2011.

Statistiques

Palmarès 
 2006 : Champion de  ligue avec le Servette FC, le club est promu en Challenge League.
 2011 : Vice-champion de Suisse de deuxième division avec le Servette FC et promotion en Super League.
 2016 : Champion de Promotion League avec le Servette FC, le club est promu en Challenge League.

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en janvier 1984
Naissance à Genève
Footballeur suisse
Sportif genevois
Joueur du Servette FC
Joueur du Stade nyonnais FC
Joueur de l'Étoile Carouge FC